Grandmaster – titolo nelle arti marziali
 Grandmaster – film indiano del 2012
 The Grandmaster – film cinese del 2013
 Grandmaster – videogioco del 1982